Benchley est un patronyme pouvant désigner:

 Henry Wetherby Benchley (1822-1867), politicien américain
 Nat Benchley, acteur américain
 Nathaniel Benchley (1915-1981), écrivain américain
 Peter Benchley (1940-2006), auteur américain
 Robert Benchley (1889-1945), humoriste américain

Homonymie de patronyme